Paljukka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paljukka (kulle, lat 68,27, long 23,43), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Paljukka (kulle, lat 67,90, long 25,83), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar